Il Campionato mondiale di calcio Under-20 1997 fu l'undicesima edizione del Campionato mondiale di calcio Under-20, organizzato dalla FIFA. Si tenne dal 16 giugno al 5 luglio in Malaysia e fu vinto dall'Argentina.

Stadi

Fase a gironi 
Le 24 squadre furono suddivise in sei gruppi di quattro compagini ciascuno. Furono ammesse alla fase a eliminazione diretta le sei vincitrici dei gruppi, le sei seconde classificate e le quattro migliori terze classificate.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Quattro migliori terze

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il terzo posto

Finale

Premi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1997
1997
Competizioni sportive in Malaysia